Olešnice () ist Namensteil folgender geographischer Objekte in Tschechien:

Gemeinden
 Dolní Olešnice (Nieder Oels), Gemeinde im Okres Trutnov,
 Horní Olešnice (Ober Oels), Gemeinde im Okres Trutnov,
 Levínská Olešnice (Lewiner Oels), Gemeinde im Okres Semily,
 Olešnice na Moravě (Oels), Stadt im Okres Blansko,
 Olešnice nad Cidlinou (Woleschnitz), Gemeinde im Okres Hradec Králové,
 Olešnice u Českých Budějovic (Elexnitz), Gemeinde im Okres České Budějovice,
 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou (Olleschnitz), Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou,
 Olešnice u Turnova (Woleschnitz), Gemeinde im Okres Semily,
 Olešnice v Orlických horách (Gießhübel), Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou,
 Zlatá Olešnice (Goldenöls), Gemeinde im Okres Trutnov
 Zlatá Olešnice u Tanvaldu (Woleschnitz), Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou

Stadt- und Ortsteile
 Olešnice (Červený Kostelec) (Woleschnitz), Ortsteil der Gemeinde Červený Kostelec (Rothkosteletz) im Okres Náchod,
 Olešnice (Bouzov) (Woleschnitz), Ortsteil der Gemeinde Bouzov (Busau) im Okres Olomouc,
 Olešnice (Okrouhlice), Ortsteil der Gemeinde Okrouhlice (Okroulitz) im Okres Havlíčkův Brod,
 Olešnice (Ústí nad Labem) (Waldschnitz), Stadtteil der Stadt Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) im Okres Ústí nad Labem.

Flüsse
 Olešnice (Bělá), rechter Nebenfluss der Bělá.
 Olešnice (Morávka), linker Nebenfluss der Morávka (March)
 Olešnice (Úpa), linker Nebenfluss der Úpa.